St. Peters pode se referir a:
St. Peters (Missouri)
St Peter's College, Auckland

Desambiguação